En Pologne, Wyrów peut faire référence à : 

 Wyrów, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Wyrów, un village de la voïvodie de Łódź.